Klemm steht für:
 Klemm (Familienname), zu Namensträgern siehe dort

Unternehmen:
 Leichtflugzeugbau Klemm GmbH, ehemaliger deutscher Flugzeughersteller
 Klemm Music Technology, deutsche Softwarefirma, vertreibt Notensatzprogramme

Siehe auch:
 Clemm
 Clem